Tal·li, element químic.
 Datació amb termoluminescència (TL), tècnica analítica dedicada a la datació de materials orgànics i imorgànics.
 Terra Lliure, grup armat independentista català